Osoby o tym nazwisku:
 Edward Rulikowski – polski historyk, archeolog, etnograf
 Konrad Kazimierz Rulikowski – polski szlachcic, uczestnik powstania węgierskiego – 1848-1849
 Michał Rulikowski – polski szlachcic, urzędnik
 Mieczysław Rulikowski – polski teatrolog, bibliolog i bibliofil
 Ludwik Kajetan Rulikowski – polski ziemianin, filantrop, sędzia i poseł
 Wincenty Rulikowski – polski szlachcic, urzędnik i poseł